Eine alltägliche Geschichte steht für:

 Eine alltägliche Geschichte (Roman), Roman von Iwan Gontscharow 
 Eine alltägliche Geschichte (Film), Liebeskomödie von Günther Rittau